Jespersen ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Jespersen (* 1983), norwegischer Skilangläufer
 Eric Jespersen (* 1961), kanadischer Segler
 Helle Jespersen (* 1968), dänische Seglerin
 Karen Jespersen (* 1947), dänische Politikerin
 Knud Jespersen (1926–1977), dänischer Politiker.
 Maria Jespersen (* 1991), dänische Tennisspielerin
 Otto Jespersen (1860–1943), dänischer Sprachwissenschaftler
 Simon Jespersen (* 2001), dänischer Motorradrennfahrer
 Søren Steen Jespersen (* 1962), dänischer Drehbuchautor, Filmproduzent und Filmregisseur
 Turid Jespersen (1917–1991), norwegische Skirennläuferin

Siehe auch:
 Jespersen-Zyklus